Финляндия на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали и заняла 44-е место в общекомандном зачёте.

Для выступления на Олимпийских играх было проведено четыре этапа назначения атлетов (19 декабря 2007 года, 16 апреля 2008 года, 20 мая 2008 года и 21 июля 2008 года). Согласно планам Национального Олимпийского комитета Финляндии перед Олимпиадой, для Финляндии успешным выступлением было бы завоевание трёх медалей, одна из которых являлась бы золотой.

Стрелок Юха Хирви, который удостоился чести быть знаменосцем, и наездница Кира Киркланд вошли в историю Финляндии как спортсмены, участвующие в шестой раз в Олимпийских играх. За всю историю спорта в Финляндии таких участников было всего четверо.

Медалисты

Состав олимпийской сборной Финляндии

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Финляндии в 2008 году